

Cinema 
 Restoration - Il peccato e il castigo (Restoration) – film del 1995 diretto da Michael Hoffman
 Restoration (Boker tov adon Fidelman) – film del 2011 diretto da Yossi Madmoni

Letteratura 
 Il favorito (Restoration) – romanzo di Rose Tremain del 1989

Musica 
 Restoration – album di Giusto Pio del 1983
 Restoration – album degli Amazing Blondel del 1997
 Restoration – EP degli Haken del 2014
 Restoration – album di Lecrae del 2020